Dit is een lijst van planetoïden 43301-43400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (43301) - || 2000 GL108|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (43302) - || 2000 GE114|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (43303) - || 2000 GO133|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (43304) - || 2000 GZ133|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (43305) - || 2000 GH142|| 7 april 2000 || LONEOS
|-
| (43306) - || 2000 GW157|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (43307) - || 2000 HU21|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (43308) - || 2000 HY26|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (43309) - || 2000 HH34|| 25 april 2000 || LONEOS
|-
| (43310) - || 2000 HN37|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (43311) - || 2000 HH55|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (43312) - || 2000 HB68|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (43313) - || 2000 JW || 1 mei 2000 || LINEAR
|-
| (43314) - || 2000 JC12|| 5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (43315) - || 2000 JB18|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (43316) - || 2000 JV19|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (43317) - || 2000 JY21|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (43318) - || 2000 JO37|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (43319) - || 2000 JA38|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (43320) - || 2000 JG44|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (43321) - || 2000 JR52|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (43322) - || 2000 JQ69|| 2 mei 2000 || LINEAR
|-
| (43323) - || 2000 JY72|| 2 mei 2000 || LONEOS
|-
| (43324) - || 2000 KQ15|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (43325) - || 2000 KY50|| 29 mei 2000 || LINEAR
|-
| (43326) - || 2000 KH73|| 28 mei 2000 || LONEOS
|-
| (43327) - || 2000 LH3 || 4 juni 2000 || LINEAR
|-
| (43328) - || 2000 OU15|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (43329) - || 2000 OU25|| 23 juli 2000 || LINEAR
|-
| (43330) - || 2000 OQ30|| 30 juli 2000 || LINEAR
|-
| (43331) - || 2000 PS6 || 3 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (43332) - || 2000 QG6 || 24 augustus 2000 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (43333) - || 2000 QY64|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (43334) - || 2000 QM117|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (43335) - || 2000 QX127|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (43336) - || 2000 QT148|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (43337) - || 2000 RG9 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (43338) - || 2000 RA10|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (43339) - || 2000 RM10|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (43340) - || 2000 RX46|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (43341) - || 2000 RK62|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (43342) - || 2000 RO67|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (43343) - || 2000 RY81|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (43344) - || 2000 RR85|| 2 september 2000 || LONEOS
|-
| (43345) - || 2000 RB88|| 2 september 2000 || NEAT
|-
| (43346) - || 2000 RT103|| 6 september 2000 || LINEAR
|-
| (43347) - || 2000 SM52|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (43348) - || 2000 SK108|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (43349) - || 2000 SK160|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (43350) - || 2000 SG161|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (43351) - || 2000 SX169|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (43352) - || 2000 SH265|| 26 september 2000 || LINEAR
|-
| (43353) - || 2000 SJ275|| 28 september 2000 || LINEAR
|-
| (43354) - || 2000 SZ278|| 30 september 2000 || LINEAR
|-
| (43355) - || 2000 SY293|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (43356) - || 2000 TJ29|| 3 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (43357) - || 2000 UM19|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (43358) - || 2000 UQ32|| 29 oktober 2000 || Spacewatch
|-
| (43359) - || 2000 UF41|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (43360) - || 2000 UU49|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (43361) - || 2000 UA50|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (43362) - || 2000 VK2 || 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (43363) - || 2000 VG35|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (43364) - || 2000 VZ35|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (43365) - || 2000 VA36|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (43366) - || 2000 VZ37|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (43367) - || 2000 VL47|| 3 november 2000 || LINEAR
|-
| (43368) - || 2000 VZ62|| 14 november 2000 || LONEOS
|-
| (43369) - || 2000 WP3 || 17 november 2000 || LINEAR
|-
| (43370) - || 2000 WD5 || 19 november 2000 || LINEAR
|-
| (43371) - || 2000 WJ8 || 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (43372) - || 2000 WO15|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (43373) - || 2000 WC17|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (43374) - || 2000 WT33|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (43375) - || 2000 WE36|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (43376) - || 2000 WV36|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (43377) - || 2000 WF41|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (43378) - || 2000 WM43|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (43379) - || 2000 WN43|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (43380) - || 2000 WJ44|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (43381) - || 2000 WQ47|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (43382) - || 2000 WJ49|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (43383) - || 2000 WQ52|| 27 november 2000 || Spacewatch
|-
| (43384) - || 2000 WP54|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (43385) - || 2000 WQ54|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (43386) - || 2000 WJ57|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (43387) - || 2000 WF58|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (43388) - || 2000 WA61|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (43389) - || 2000 WP61|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (43390) - || 2000 WF62|| 26 november 2000 || LINEAR
|-
| (43391) - || 2000 WT62|| 28 november 2000 || C. W. Juels
|-
| (43392) - || 2000 WF86|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (43393) - || 2000 WL86|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (43394) - || 2000 WM87|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (43395) - || 2000 WE88|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (43396) - || 2000 WN89|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (43397) - || 2000 WQ91|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (43398) - || 2000 WS93|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (43399) - || 2000 WO95|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (43400) - || 2000 WE97|| 21 november 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten